2 miejscowości w Polsce:
 Nosowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Biesiekierz
 Nosowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Suchań

Linki zewnętrzne